Юма́шев — прізвище.

Відомі носії:
 Юмашев Андрій Борисович (1902—1988) — генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.
 Юмашев Валентин Борисович (1957) — російський журналіст, політичний діяч і девелопер.
 Юмашев Іван Степанович (1895—1972) — радянський адмірал, Герой Радянського Союзу.